Karang Rejo (Bayung Lencir), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Rejo (Bukit), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Rejo (Gajah Mungkur), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Rejo (Gunung Maligas), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Rejo (Jati Agung), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Rejo (Merapi Barat), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Rejo (Purwosari), een bestuurslaag in Indonesië